D106 peut faire référence à :
 HMS Decoy (D106), un destroyer de la Royal Navy ;
 Route départementale 106 en Guadeloupe.